Das Wort Erewhon, ein Anagramm des englischen Wortes nowhere (nirgendwo), bezeichnet:

 Erewhon, Roman von Samuel Butler
 Erewhon (Label), Musiklabel
 Erewhon (Unternehmen), amerikanische Naturkostsupermarktkette
 Erewhon-Becken, eisfreie Talmulde in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Erehwon-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika